Журловка — посёлок разъезда в составе Семилейского сельского поселения в Кочкуровском районе республики Мордовия.

География 
Находится у железнодорожной линии Рузаевка-Ульяновск на расстоянии примерно 11 километров по прямой на западо-юго-запад от районного центра села Кочкурово.

История 
Посёлок был известен с 1869 года, когда был учтён как казённая и владельческая деревня Саранского уезда из 22 дворов, название по фамилии бывших владельцев Журловских.

Население 
Постоянное население составляло 16 человек (русские 69 %) в 2002 году, 13 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кочкуровского района